Кали́новка (; до 2016 г. Ку́йбышево, до 1940-х Фра́йланд) — село в Снигирёвском районе Николаевской области Украины.

Основано в качестве еврейской земледельческой колонии.

Население по переписи 2001 года составляло 743 человек. Почтовый индекс — 57332. Телефонный код — 5162.

Местный совет 
57332, Николаевская обл., Снигирёвский р-н, с. Калиновка, ул. Куйбышева, 17

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Калиновка на сайте Верховной рады 
 Калининдорфский еврейский национальный район. Яков Пасик. Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма

Населённые пункты Снигирёвского района
Бывшие еврейские земледельческие колонии СССР
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Валериана Куйбышева